Hierba mora puede referirse a:

 el nombre común de la planta Sanguisorba minor; o
 el nombre común de la planta Solanum nigrum.